Tchaj-čou může být:

 Tchaj-čou (Če-ťiang) (čínsky 台州, pchin-jinem Tāizhōu) – prefektura v provincii Če-ťiang Čínské lidové republiky
 Tchaj-čou (Ťiang-su) (čínsky 泰州, pchin-jinem Tàizhōu) – prefektura v provincii Ťiang-su Čínské lidové republiky

Externí odkazy